

Patronyme 

 Guillaume de Montmirail, premier maire de La Rochelle ;
 Jean de Montmirail (1165-1217), connétable de France ;
 Cécile de Montmirail, personnalité du ;
 René Dufaure de Montmirail, dirigeant sportif français et fondateur de l'Olympique de Marseille.

Toponyme 

 .
 .
 Montmirail (51210), commune française située dans le département de la Marne, et qui est chef-lieu du canton de Montmirail ;
 Montmirail (72320), commune française située dans le département de la Sarthe, et qui est chef-lieu du canton de Montmirail.
 Les Dentelles de Montmirail sont une petite chaîne de montagnes du Vaucluse.
 Un hameau de la commune Crots dans les Hautes-Alpes.
 Un hameau de la commune de La Tène dans le Canton de Neuchâtel.

Fiction 
Montmirail est le nom d'une famille noble de fiction présente dans la trilogie Les Visiteurs réalisé par Jean-Marie Poiré : Godefroy Amaury de Malfête, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit le Hardi. Interprété par Jean Reno. 
 Frénégonde de Pouille, épouse Montmirail. Interprétée par Valérie Lemercier dans le premier épisode et Muriel Robin dans le second épisode.
 Béatrice de Montmirail épouse Goulard. Interprétée par Valérie Lemercier dans le premier épisode et Muriel Robin dans le second épisode.
 Gonzague de Montmirail, petit filliot de Godefroy, ascendant de Béatrice et révolutionnaire. Interprétée par Franck Dubosc dans le troisième épisode
Gonzague de Montmirail né en 1754, il a épousé les idées de la Révolution et était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Il était député à la constituante, c'était le meilleur copain de La Fayette, alors il a pas été récompensé pour son courage politique, Robespierre lui a fait couper la tête.
 Hubert de Montmirail,  descendant de Godefroy, pilote de rallye. Il a mystérieusement disparu et Béatrice croit le retrouver lorsque Godefroy apparaît à son époque. Interprété par Jean Reno (seulement sur une photo).
 Cora de Montmirail, épouse d'Hubert. Interprétée par Claire Nadeau.
 Philippine de Montmirail, épouse Lumeau-Péricard, fille d'Hubert et de Cora.

Dans ce film, les décors du « château de Montmirail » sont en fait ceux du château d'Ermenonville pour l'époque récente et ceux du château de Beynac pour l'époque médiévale. Le village où habitent les Goulard se nomme Parnans sous Montmirail, dans le deuxième opus, le village se nomme simplement Montmirail.

A noter que le patronyme est aussi utilisé dans Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère : le marquis de Montmirail a fait porter sur son testament la comtesse douairière de Grantham. Nathalie Baye interprète sa veuve alors que leur fils apparait sous les traits de Jonathan Zaccaï.

 Autres 
 La bataille de Montmirail (Marne), en 1814, lors de la campagne de France.
 Les dentelles de Montmirail, montagnes du Vaucluse.
 Montmirail (eau minérale);
 Le Montmirail'', un des avisos de la classe Arras.